Sobral kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sobral (udde),

Brasilien 

 Sobral (kommun), Ceará, 
 Sobral, ort, Ceará,

Portugal 

 Sobral (freguesia i Portugal, Castelo Branco), Oleiros, 
 Sobral (freguesia i Portugal, Viseu), Mortágua, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar